John Phillips puede referirse a:

 John Phillips, (1555-1633), obispo y autor del texto más antiguo en idioma manés.
 John Phillips, (1800-1874), geólogo y naturalista inglés.
 John Phillips Marquand, (1893-1960),  novelista estadounidense.
 John Phillips, (1933-1987), zoólogo británico.
  John Phillips, (1935-2001),  cantante, guitarrista y compositor estadounidense.
